En Pologne, Hucisko peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Hucisko, un village dans le Powiat de Kolbuszowa 
 Hucisko, un village dans le powiat de Leżajsk
 Hucisko, un village dans le Powiat de Nisko  
 Hucisko, un village dans le Powiat de Rzeszów 

dans la voïvodie de Łódź
 Hucisko, un village dans le Powiat de Bełchatów
 Hucisko, un village dans le Powiat de Radomsko

dans la voïvodie de Lublin
 Hucisko, un village dans  le Powiat de Zamość
 
dans la voïvodie de Mazovie
 Hucisko, un village dans le Powiat de Przysucha
 Hucisko, un village dans le Powiat de Szydłowiec 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Hucisko, un village dans le Powiat de Wieliczka
 Hucisko, un village dans le Powiat de Sucha 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Hucisko, un village dans le Gmina de Bodzentyn
 Hucisko, un village dans le Gmina de Nowa Słupia 
 Hucisko, un village dans le Gmina de Strawczyn  
 Hucisko, un village dans le Gmina de Ruda Maleniecka  
 Hucisko, un village dans le Gmina de Słupia  
 Hucisko, un village dans le Gmina de Stąporków 

dans la voïvodie de Silésie
 Hucisko, un village dans le Powiat de Częstochowa 
 Hucisko, un village dans le Powiat de Lubliniec  
 Hucisko, un village dans le Powiat de Zawiercie